Сергей Ребров: Ребров, Сергей Иванович (1929—2007) — специалист в области техники СВЧ, доктор технических наук, профессор.
 Ребров, Сергей Станиславович (род. 1974) — советский и украинский футболист, тренер.